Europäischer Platz steht für:
 Europäischer Platz (Dnipro) in Dnipro, Ukraine
 Europäischer Platz (Kiew) (Jewropejska ploschtscha) in Kiew, Ukraine
 Europäischer Platz (Nova Gorica) (Evropski Trg) in Nova Gorica, Slowenien

Siehe auch:
 Europaplatz
 Europos aikštė („Europa-Platz“) in Vilnius, Litauen